Emilie Flygare-Carlén – scrittrice svedese
 Gustaf Carlén – atleta svedese
 Hilda Carlén – calciatrice svedese
 Jim Carlen – giocatore e allenatore di football americano
 Per Carlén – ex pallamanista svedese
 Richard Carlén – politico svedese
 Theo Carlen – politico tedesco